Onderdistrict in Indonesië
 Babah Rot, een onderdistrict in het regentschap Zuidwest-Atjeh (Aceh Barat Daya) van de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Babah Rot (Tadu Raya), een plaats in het onderdistrict Tadu Raya, regentschap Nagan Raya, Atjeh